

Codici 
 A79 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A79 – autostrada francese in progetto, A432 Aeroporto Lyon-Saint-Exupéry (Lione) – A9/A61 Narbonne